

Geografia 
 Ton – comune della provincia di Trento (Italia)
 Tôň – comune del distretto di Komárno (Slovacchia)

Sigle 
 Type O Negative

Codici 
 TON – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tonu (Papua Nuova Guinea)
 ton – codice ISO 639-2 e ISO 639-3 della lingua tongana
 TON – codice ISO 3166-1 alpha-3 di Tonga

Unità di misura
 Ton – unità di misura anglosassone